Серге́й Горбуно́в:
 Горбунов, Сергей Александрович (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Горбунов, Сергей Владимирович (1970—2001) — советский и российский волейболист.
 Горбунов, Сергей Григорьевич (род. 1987) — российский футболист.
 Горбунов, Сергей Олегович (род. 1994) — украинский футболист.
 Горбунов, Сергей Петрович (1902—1933) — организатор советской авиапромышленности.